

Cinema 
 Round Midnight - A mezzanotte circa (Round Midnight) – film del 1986 diretto da Bertrand Tavernier

Musica 
 'Round Midnight – standard jazz composto da Thelonious Monk, Cootie Williams e Bernie Hanighen
 'Round Midnight – album di Betty Carter del 1963
 'Round Midnight – album di Kenny Burrell del 1972
 Round Midnight – album dal vivo di Philly Joe Jones del 1980
 Round Midnight – colonna sonora dell'omonimo film scritta da Herbie Hancock nel 1986